«River Deep — Mountain High» — песня Айка и Тины Тёрнеров. Вышла как сингл в 1966 году. Музыкальный продюсер Фил Спектор считал эту песню своей лучшей работой.

В Европе сингл был успешным, в Великобритании он поднялся на 3 место. В Австралии — на 16. А в США добрался только до 88 позиции (в журнале «Билборд»).

В 1999 году сингл Айка и Тины Тёрнеров с песней «River Deep, Mountain High» (вышедший в 1966 году на лейбле Philles Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми». В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «River Deep — Mountain High» в исполнении Айка и Тины Тёрнеров на 33 место своего списка «500 величайших песен всех времён».
В списке 2011 года песня также находится на 33 месте. Британский музыкальный журнал также New Musical Express включил также её в свой список «500 величайших песен всех времён» (2014), на 37 место. Кроме того, песня «River Deep, Mountain High» в исполнении Айка и Тины Тёрнер входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Версия Deep Purplə 
Британская рок-группа Deep Purple записала свою версию этой композиции для своего второго альбома The Book of Taliesyn (1968). В исполнении Deep Purple песня звучит медленнее и почти в три раза длиннее оригинала, в ней используется мелодия первого фрагмента симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». В США была также издана в виде сингла в феврале 1969 года с композицией «Listen, Learn, Read On» на второй стороне, достигла #53 в Billboard Hot 100.

Примечания

Ссылки 
 BBC.co.uk: Sold on Song — «River Deep — Mountain High»
 Story Behind «River Deep — Mountain High»
 

Синглы 1966 года
Синглы 1968 года
Синглы 1969 года
Синглы 1970 года
Синглы 1971 года
Песни Supremes
Песни Four Tops
Песни Айка и Тины Тёрнеров
Песни Тины Тёрнер
Песни The Animals
Песни Deep Purple
Песни, написанные Филом Спектором
Песни, спродюсированные Филом Спектором
Зал славы «Грэмми»
Синглы MGM Records
Синглы Motown
Песни 1965 года
Песни Philles Records